Нурсеит Бейнеуов (1872 год — 1953 год) — cтарший табунщик колхоза «Орпа» Мангистауского района Гурьевской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

С 1930-го года трудился верблюдоводом в колхозе «Орпа» Мангистауского района. В годы Великой Отечественной войны трудился старшим табунщиком в этом же колхозе. Занимался выращиванием лошадей адаевской породы.

В послевоенные годы ежегодно полностью сохранял поголовье молодняка. В 1947 году вырастил 57 жеребёнка от 57 кобыл. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1948 года «за получение высокой продуктивности животноводства в 1947 году» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Скончался в 1953 году.

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2009. — Т. 3. — С. 181.